Die Afrotheria sind eine molekulargenetisch festgelegte Überordnung innerhalb der Unterklasse der höheren Säugetiere. Sie umfassen 88 Arten. Der äußerlich recht inhomogen anmutenden Gruppe ist die stammesgeschichtliche Herkunft aus Afrika gemeinsam. Abgesehen vom Asiatischen Elefanten, einer Schliefer-Art und den Seekühen ist dieser Kontinent auch heute noch ihr Lebensraum.

In der späten Kreidezeit haben sich die Afrotheria in Afrika von ihrer Schwestergruppe getrennt, den Exafroplacentalia (Nebengelenktiere und Boreoeutheria).

Merkmale 
Diese Säugetiergruppe ist sehr vielgestaltig und umfasst Wasserbewohner wie die Seekühe, Ameisenfresser wie das Erdferkel oder Riesen wie die Elefanten. Der Zwergkleintenrek (Microgale parvula) und der Gnomkleintenrek (Microgale pusilla)  sind mit einem  Gewicht von bis zu 4 Gramm die kleinsten Vertreter der Afrotheria; der Afrikanische Elefant (Loxodonta africana) ist dagegen mit seinem Gewicht von bis zu 5 Tonnen das größte Landsäugetier.

Von den genetischen Merkmalen, welche die Gruppe definieren, abgesehen, sind nur wenige skelettanatomische Merkmale bekannt, die die Gruppe vereinen. Alle Afrotherien besitzen gegenüber zahlreichen anderen, vor allem frühen Vertretern der Höheren Säugetiere und im Vergleich zu den Beuteltieren eine höhere Anzahl an Wirbeln in der Brust- und Lendenwirbelsäule (20 bis 31 gegenüber 19). Eine weitere Synapomorphie (gemeinsames Merkmal) könnte in dem sehr späten Durchbruch des permanenten Gebisses erst im Erwachsenenstadium zu finden sein.

Darüber hinaus zeichnet sich die Tiergruppe durch einige „primitive“ Merkmale aus, die sie mit urtümlichen Tiergruppen wie den Kloakentieren teilt. So liegen die Hoden der Männchen vieler Afrotherier in der Bauchhöhle und die Thermoregulation ist bei vielen Arten kaum entwickelt. Letzteres kann aber auch damit zusammenhängen, dass sie aus warmen Klimazonen stammen.

Stammesgeschichte 
Mit dem Auseinanderbrechen des südlichen Großkontinents Gondwana in der Kreidezeit vor etwa 105 Millionen Jahren haben sich die Afrotheria vermutlich von allen anderen Gruppen der höheren Säugetiere getrennt entwickelt. Ihr gemeinsamer Vorfahr war vermutlich ein waldlebender Insekten- oder Pflanzenfresser.

Sehr frühe Nachweise der Afrotheria stammen aus Marokko und sind rund 60 Millionen Jahre alt, datieren somit in das ausgehende Paläozän. Dazu zählen etwa Ocepeia, ein sehr urtümlicher Vertreter, oder Eritherium, eines der ältesten bekannten Rüsseltiere. Zu vielen Säugergruppen, die sich zur gleichen Zeit auf dem nördlichen Großkontinent Laurasia entwickelten, brachten die Afrotheria ökologische Gegenstücke hervor. So ähneln die Tenrekartigen den Insektenfressern (beispielsweise die Goldmulle den Maulwürfen), die Seekühe haben in ihrem Körperbau Parallelen zu Walen und Robben, die Schliefer ähneln Murmeltieren.

Als sich vor etwa 30 bis 40 Millionen Jahren durch die Annäherung Afrikas an Europa und Asien wieder die isolierte Lage Afrikas aufhob, wanderten zahlreiche Säugetiergruppen aus Eurasien nach Afrika ein; einige Afrotherier, wie die Elefanten und die Schliefer, besiedelten ihrerseits die nördlichen Kontinente.

Systematik 
Die Vertreter der Afrotheria tragen in ihren Genomen spezifische Retroposons, sogenannte AfroSINEs, die die Zusammengehörigkeit belegen. Die Gruppe umfasst sechs ganz unterschiedlich aussehende rezente Ordnungen:
 Die Röhrenzähner (Tubulidentata) mit einer Art, dem Erdferkel,
 die Rüsselspringer (Macroscelidea) mit 20 Arten,
 die Schliefer (Hyracoidea) mit 5 Arten,
 die Seekühe (Sirenia) mit 4 Arten,
 die Rüsseltiere (Proboscidea), deren einzige rezente Vertreter die Elefanten (Elephantidae) mit 3 Arten sind, und
 die Tenrekartigen (Afrosoricida) mit 55 Arten, unterteilt in Goldmulle (Chrysochloridae), Otterspitzmäuse (Potamogalidae) und Tenreks (Tenrecidae); zu der Ordnung gehört auch die vor rund 1000 Jahren ausgestorbene Gattung Plesiorycteropus mit 2 Arten (grabende Tiere aus Madagaskar, die manchmal als madagassische Erdferkel bezeichnet werden).

Auch die vor vielen Millionen Jahren erloschenen Linien der nashornähnlichen Embrithopoda und der amphibischen Desmostylia dürften zu den Afrotheria gehören. Schliefer, Seekühe und Elefanten werden manchmal aufgrund ihrer engen Verwandtschaft als Paenungulata zusammengefasst, die dann auch die Embrithopoda und die Desmostylia einschließen.

Eine Studie aus dem Jahr 2021 verweist zudem ein Taxon namens Sudamericungulata zu den Afrotherien, was aus rein anatomischen Erwägungen erfolgt. Die Sudamericungulata fassen die ausgestorbenen Litopterna und Didolodontidae zusammen, die in einer traditionellen Auffassung den sogenannten Südamerikanischen Huftieren (Meridiungulata) zugesprochen werden. Letztere Ansicht ließ sich in einer umfassenden phylogenetischen Analyse aus dem Jahr 2022 wieder untermauern.

Literatur 
 M. Nikaido, H. Nishihara, Y. Hukumoto, N. Okada: Ancient SINEs from African endemic mammals. In: Mol Biol Evol. 20, 2003, S. 522–527.

 William J. Murphy, Eduardo Eizirik, Mark S. Springer u. a.: Resolution of the Early Placental Mammal Radiation Using Bayesian Phylogenetics. In: Science. Vol 294, Issue 5550, 14. Dezember 2001, S. 2348–2351.

 Jan Ole Kriegs, Gennady Churakov, Martin Kiefmann, Ursula Jordan, Juergen Brosius, Juergen Schmitz: Retroposed Elements as Archives for the Evolutionary History of Placental Mammals. In: PLoS Biol. 4(4), 2006, S. e91. (abstract)

 David Macdonald: Die große Enzyklopädie der Säugetiere. Könemann in der Tandem Verlag, Königswinter 2004, ISBN 3-8331-1006-6.

 Mark S. Springer: Afrotheria. In: Current Biology. Band 32, Nr. 5, PR205–R210, 2022, doi:10.1016/j.cub.2022.02.001.

Weblinks 
 Afrotheria Specialist Group (auf Englisch)

Einzelnachweise 

Säugetiere
Mammalia